Slide.com, companyia de Web 2.0 fundada originàriament  programari desenvolupador d'aplicacions per fer programari de compartició de fotos 
 Slide  o diapositiva , tipus de fotografia
 Slide (guitarra), una tècnica de guitarra, consistent en prémer les cordes, en el mànec, amb un objecte lliscant 
 Slide (dansa), nom que se li dona a les tres variants bàsiques de la giga (música folklòrica irlandesa);
 Slide Hampton (1932-), trombonista estatunidenc de jazz;
 Slide (grup de música), grup irlandès de música folk;
 Slide (cançó), cançó de l'àlbum Dizzy up the girl, de Goo Goo Dolls